Sverdrup-Insel ist der Name folgender nach dem norwegischen Polarforscher Otto Sverdrup benannter Inseln:

 Sverdrup-Insel (Grönland)
 Sverdrup-Insel (Karasee)

In Nunavut, Kanada, befindet sich der Archipel Sverdrup-Inseln als Teil der Königin-Elisabeth-Inseln.